Сандра Клеменшиц і Андрея Клепач були чинними чемпіонками, але вирішили того разу не брати участі разом. Клеменшиц грала в парі з Моною Бартель, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Паула Ормаечеа і Діна Пфіценмаєр. Клепач грала в парі з Марією Тересою Торро Флор, але не змогла захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Кароліна Плішкова і Крістина Плішкова з рахунком 6–4, 3–6, [6–10].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Gastein Ladies, парний розряд
2014